Mambo kan henvise til:

 Mambo – en musikgenre
 Mambo (Computersoftware) – et stykke software
 Mambo (eksperimentalfilm) – en film